Кри́стофер Хе́йердал (; род. 18 сентября 1963, Британская Колумбия) — канадский актёр.

Ранние годы 
Кристофер родился в горах Британской Колумбии 18 сентября 1963 года. Он шотландец по матери и норвежец по отцу. Известный норвежский путешественник и учёный-антрополог Тур Хейердал — дядя Кристофера.

Карьера 
Хейердал сыграл главу одного из ульев рейфов Тодда в популярном сериале «Звёздные врата: Атлантида». В 1998 году получил роль известного писателя-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта в фильме «Из глубин сознания: Истории Г. Ф. Лавкрафта». Также Хейердал играл демона Аластара в трёх эпизодах сериала «Сверхъестественное» и Зор-Эла в телесериале «Тайны Смолвиля». Одна из самых знаменитых его ролей — это роль вампира Маркуса из клана Вольтури в фильмах «Сумерки. Сага. Новолуние», «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Также Хейердал принимал участие в сериалах «Ад на колёсах» и «Настоящая кровь».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады